Le nom « Marguerite de Danemark » (en danois, Margrethe af Danmark) peut désigner plusieurs membres de la famille royale danoise :
 des reines souveraines de Danemark :
 Marguerite  de Danemark (1353-1412), fille de Valdemar IV de Danemark et d’Hedwige de Schleswig ;
 Margrethe II de Danemark (1940), actuelle reine de Danemark, fille de Frédéric IX de Danemark et d’Ingrid de Suède ;

 des reines consorts de Danemark :
 Marguerite Fredkulla (années 1080-1130), épouse de Nicolas de Danemark, fille d’Inge Ier de Suède et de la princesse Hélène ;
 Marguerite de Bohême (1186-1212), épouse de Valdemar II de Danemark, fille d’Ottokar Ier de Bohême et d’Adélaïde de Misnie ;
 Marguerite Sambiria (1230-1282), épouse de Christophe Ier de Danemark, fille de Sambor II de Poméranie et de Mathilde de Mecklembourg ;

 des princesses danoises issues de la maison d’Oldenbourg :
 Marguerite de Danemark (1456-1486), fille de Christian Ier de Danemark et de Dorothée de Brandebourg-Kulmbach, mariée à Jacques III d’Écosse ;
 Marguerite de Danemark (1895-1992), fille de Valdemar de Danemark et de Marie d’Orléans, épouse du prince René de Bourbon-Parme et mère de la reine Anne de Roumanie.

Homonymie dynastique